GMM ist die Abkürzung für:
 Gamboma Airport (IATA-Code), Gamboma in der Region Plateaux (Kongo)
 Gaussian Mixture Models, Gaußsche Mischmodelle, siehe Mischverteilung#Häufiger Spezialfall: Gaußsche Mischmodelle
 Generalisierte Momentenmethode, eine Methode in der Ökonometrie
 Global Marijuana March, internationale Demonstration für die Legalisierung von Cannabis
 Graspop Metal Meeting, ein Metal-Festival
 Gymnasium München/Moosach
Gymnasium Marianum Meppen

GM-M steht für:
 Central River Region in Gambia nach ISO 3166-2 

GMM